Рамбальди — фамилия.

 Рамбальди, Бенвенуто да Имола (1336—1390) — итальянский гуманист. 
 Рамбальди, Карло (1925—2012) — итальянский мастер спецэффектов в кино.
 Рамбальди, Франческо (род. 1999) — итальянский шахматист, гроссмейстер (2015).